Aaron Burkart (né en 1982) est un pilote automobile allemand de rallyes ;
Erika Burkart (1922-2010) est une poétesse suisse alémanique ;
Arturo Eduardo Burkart (1906-1975) est un botaniste et ingénieur agronome argentin, dont l’abréviation botanique standard est Burkart :
Helen Barnett-Burkart (née en 1958) est une ancienne sprinteuse britannique ;
Achim Burkart (né en 1992) est un coureur cycliste allemand.